Sebastiane, film inspiré de la vie de saint Sébastien (1976).
 Prix Sebastiane (espagnol : Premio Sebastiane ; basque : Sebastiane saria) est un prix décerné au film ou au documentaire projeté lors du Festival de Saint-Sébastien qui reflète au mieux les valeurs et la réalité des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres.